Ferdinand Pax kan syfta på:
 Ferdinand Albin Pax, tysk botaniker.
 Ferdinand Albert Pax, tysk marinzoolog.